Соединительная ветвь — железнодорожный термин:

 Соединительная ветвь — о соединительных ветвях железных дорог.
 Соединительная ветвь, как имя собственное — название линии, проложенной в начале 1880-х годов для соединения между Николаевским (ныне Московский) и Варшавским вокзалами.
 Соединительная ветвь — о соединительных ветвях метрополитенов.

См. также 
 Соединительная ветка